Coppa Intercontinentale 2014 – torneo di calcio a 5
 Coppa Intercontinentale 2014 – torneo di hockey su pista
 Coppa Intercontinentale 2014 – torneo di pallacanestro